Клдисцкаро — топоним:

 Клдисцкаро — село в Грузии, входит в состав Хашурского муниципалитета края Шида-Картли;
 Клдисцкаро — село в Грузии, входит в состав Хашурского муниципалитета края Шида-Картли.